Первые парламентские выборы после принятия Учредительным собранием Конституции Итальянской Республики, вступившей в силу 1 января 1948 года. Голосование состоялось 18 апреля 1948 года и принесло победу Христианско-демократической партии (ХД), которая затем удерживала лидирующие позиции в политической системе страны более 30 лет, бессменно возглавляя правительства до 1981 года.

По оценкам многих историков, именно эти выборы определили дальнейшую судьбу страны — победа христианских демократов утвердила в стране восстановление либерально-капиталистической экономической системы, отказ от социалистических преобразований, рост влияния Ватикана на политическую и общественную жизнь страны. Избирательная кампания и выборы 1948 года подвели черту под единством антифашистских сил, существовавшим с 1943 года.

На результат кампании значительное влияние оказали позиция Ватикана и Соединённых Штатов. США провели массированную кампанию поддержки ХД, оказывая в предвыборный период мощную экономическую помощь правительству, которое возглавлял христианский демократ Де Гаспери. Ватикан использовал для пропаганды в пользу ХД проповеди в церквях, а также светскую общественную организацию «Католическое действие».

Результаты выборов 
Результаты выборов в Палату депутатов:

Результаты выборов в Сенат.

Примечания 

Парламентские выборы в Италии
Выборы 1948 года
Выборы в Италии
События 18 апреля
Апрель 1948 года
1948 год в Италии
Иностранное вмешательство в выборы